Kastelen en domeinen
 Bulkestein of Bulckesteyn was een kasteel in het Nederlandse dorp Deil, provincie Gelderland.
 Heerlijkheid ten Bulcke was een dorpsheerlijkheid op het grondgebied van de Meense deelgemeente Rekkem, West-Vlaanderen
 Kasteel Ortegat of De(n) Bulck is een kasteel in Waasmunster, Oost-Vlaanderen

Personen
Personen waarvan de familienaam afgeleid is van bul(c)k
 Bulcke (doorverwijspagina)
 Van Bulck (doorverwijspagina)
 Van den Bulcke (doorverwijspagina)
 Van den Bulk (doorverwijspagina)
 Bulk (familienaam) (doorverwijspagina)

Toponiemen
 Bulck (toponiem), een omheind landbouwperceel

Vervoer
 Bulkgoed, een vervoerswijze van goederen